Terra Santa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Terra Santa (ort), Pará, 
 Terra Santa (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar